Dionisio hace referencia a varios artículos:

Personas
Dionisio de Halicarnaso (c. 60 a. C.-después del 7 d. C.), historiador y crítico literario griego;
Dionisio el Músico, también llamado Dionisio de Halicarnaso el Joven o Elio Dionisio, gramático y musicólogo del ;
Dionisio I de Siracusa el Viejo (c. 430-367 a. C.), tirano de Siracusa;
Dionisio II de Siracusa el Joven (c. 397-343 a. C.), tirano de Siracusa e hijo del anterior;
Dionisio Periegeta (probablemente entre los siglos III y IV d. C.), antiguo escritor egipcio en griego;
Dionisio de Mileto (historiador), logógrafo de la Antigua Grecia;
Dionisio de Mileto (sofista) (), retórico de la Antigua Grecia;
Dionisio de Tracia (170 a. C.-90 a. C.), retórico y gramático de Alejandría;
Dionisio el Exiguo (c. 470-c. 544), monje erudito y matemático, fundador de la era Anno Domini;
Pseudo Dionisio Areopagita (entre los siglos V y VI d. C.), teólogo y místico bizantino;
Dionisio de Egea, escritor en griego, de época indeterminada, anterior al ;
Dionisio Szécsi (c. 1410-1465), clérigo húngaro, arzobispo de Estrigonia (1440-1465);
Dionisio el Sabio (c. 1440-después de 1503), pintor ruso de frescos e iconos;

Santoral católico
8 de abril, San Dionisio de Corinto;
8 de abril, San Dionisio de Alejandría;
3 de octubre, San Dionisio Areopagita;
9 de octubre, San Dionisio de París;
6 de noviembre, Beato Dionisio Luis;
26 de diciembre, San Dionisio (papa).

Otros